Ио́сиф Евста́фиевич Крачко́вский (1854, Варшава — 1914, Канедабия на озере Комо, Италия) — российский живописец-пейзажист. Отец поэта Дмитрия Кленовского.

Биография 

Родился 3 июля 1854 года в Варшаве (в некоторых источниках — в Петербурге) в мещанской семье.

Императорскую академию художеств начал посещать с 1871 года в качестве вольноприходяшего ученика; главным его наставником был профессор барон М. К. Клодт.

В 1878 был удостоен малой золотой медали за картину: «Утро», а в следующем году — большой золотой медали и звания художника 1 степени за картину «Вечер». В 1880 был отправлен на казённый счет за границу для дальнейшего совершенствования. Посетил Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Милан и Мадрид, поселился в Париже и совершал оттуда поездки с художественной целью. Вернулся в Санкт-Петербург в 1884; за свои работы, исполненные за границей, был признан академиком; с того времени жил и трудился в Санкт-Петербурге.

Персональные выставки Крачковского состоялись в 1902 в Петербурге (в залах ОПХ) и в 1908 году — в Париже (галерея «Пти») и Ницце. Также экспонировался выставках ТПХВ и Петроградского общества художников. В 1913 году он вошел в Общество А. И. Куинджи.

Умер 18 апреля 1914 года в местечке Каденабия на озере Комо, Италия. Похоронен на Смоленском православном кладбище; могила утрачена.

В 1916 году в Петрограде прошла мемориальная выставка мастера.

С 25 октября 1889 года женат на Вере Николаевне Беккер (1869—?), дочери архитектора Николая Фёдоровича Беккера.

Труды 
Из его многочисленных пейзажей лучшими считаются «Зимний вид в окрестностях Петербурга» (1887); «Вечер»; «Сумерки» (1887); «В конце лета» (1889), «Перед грозой», «Крымский пейзаж» и некоторые другие.

Произведения художника находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Сочинском художественном музее, Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и творчество Иосифа Крачковского на портале «Воскресный день»
 Крачковский Иосиф Евстафьевич (1854—1914)
 

Художники России XIX века
Художники России XX века
Передвижники
Художники России в общественном достоянии
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены